Schwarze Frau steht für:
 Die schwarze Frau, Posse von Carl Meisl (1826)
 Die schwarzen Frauen, Gemälde von Marianne von Werefkin (1910)

Siehe auch:
 Die Frau in Schwarz, Film von James Watkins (2012)
 ADEFRA (Schwarze Frauen in Deutschland), kulturpolitisches Forum
 Lady in Black, Lied von Uriah Heep (1971)
 Die Dame in Schwarz